Era probabilmente la figlia di Bernardo II Billung, duca di Sassonia.

Si sposò dapprima verso il 1055 con Federico di Lussemburgo (1003 † 1065). Da cui non ha avuto figli.

Vedova, si risposò nel 1065 con Alberto III († 1101..1105), conte di Namur, dall'unione nacquero:

 Goffredo I (1068 † 1139), conte di Namur
 Enrico (1070 † 1138), conte di La Roche sposò Matilde (†1095), figlia di Enrico I, conte di Limburgo
 Federico († 1121), vescovo di Liegi dal 1119 al 1121
 Alberto († 1122), conte di Giaffa dal suo matrimonio con Mabelia de Roucy, la vedova di Ugo I di Giaffa
 Adelaide (Alice) (1068 † AD 1124), sposata nel 1083 con Ottone II (1065 † AD 1131), conte di Chiny

Ascendenza